Алё — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Расположена в 22 км к северо-западу от города Новосокольники, к востоку от озера Алё Малое.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 16 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района